
Termin -{BPH}- ima više značenja.
 Benigno uvećanje prostate, bolest
 Bank BPH, banka u Poljskoj